Maltby peut faire référence à:

Lieux
Maltby, Lincolnshire, Angleterre
Maltby, South Yorkshire, Angleterre, près de Rotherham
Maltby, North Yorkshire, Angleterre, près de Middlesbrough
Maltby, Californie, USA
Maltby, Washington, USA
Maltby le Marsh, dans le Lincolnshire, en Angleterre

Autres
Maltby (nom de famille)

Voir aussi
The Maltby Collection, BBC Radio 4 series